Les Ateliers de la Martinerie est un collectif d'artistes créé en 1956 à l’initiative de Paule Bourron, Paulette Gaillard et Jacqueline Hureau. À leur sortie de l’École des Beaux arts de Paris, elles délaissent la peinture pour s’exprimer ensemble et pour composer à six mains des ouvrages de tapisserie.  Pendant plus de cinquante ans, « Michele, Pat et Jacqueline », comme elle se font appeler, réalisent des milliers d'ouvrages originaux exposées dans le monde entier.

Histoire 
C’est en Touraine, à côté d’Amboise, dans le village de Luzillé rue la Martinerie que les trois artistes trouvent leur premier espace de travail en 1956. Débutant dans des conditions extrêmement rudimentaires, elles sont soutenues par les paysans du coin qui les aident à s'installer et qui leur fournissent de la matière première pour la teinture et le filage de la laine. 

En 1959 elles sont invitées à la Maison des beaux-arts de Paris pour y présenter leur travail. Le collectionneur américain  y fera l’acquisition de l’ensemble des tapisseries composant l’exposition.   

En 1961 elle reçoivent le « prix de  la Vocation de la fondation Bleustein-Blanchet » ; c'est Paule Bourron qui sera nommée et recevra  de francs de la fondation. Grâce à l’argent récolté pour le collectif, elles commencent à rénover et s'installer au Prieuré Notre-Dame et Saint-Étienne de Villiers, près de Villeloin-Coulangé. Elles cultivent les terres et possèdes quelques animaux domestiques de subsistance ; par ailleurs elles y élèvent des moutons pour teindre et tisser la laine.  

Travaillant la tapisserie en haute lisse, en disposant verticalement la lisse du métier à tapisser, elles expérimentent plusieurs modèles encombrants et ont rapidement le désir d’agrandir leur atelier. Elles découvrent le Château de Haute-Claire à Port sur Vienne et s’y installent en 1966.

En 1968, des Franciscaines de la communauté de Champfleur, ayant jusque là travaillé comme exécutantes pour les ateliers d’Aubusson, entendent parler des Ateliers de la Martinerie dans la presse et leurs proposent leurs premiers métiers à tisser. Elles feront par la suite, a la fin des années 1970, l’acquisition d’un métier Jacquard leur permettant de travailler sur de petites séries.
Elles ouvrent des galeries d’exposition permanente pour vendre leurs créations; tout d’abord à Tours dans la rue de Scellerie dans les années 1970, puis à Amboise courant 1980.
 
Paulette Gaillard est nommée Chevalier de la Légion d'honneur sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la culture, en qualité de cofondatrice et d'animatrice d’un atelier de tissage. Elles reçoivent ensemble la légion d’honneur des mains de Jacques Chaban-Delmas en 1981 à Bordeaux.

Début 2000 la production des ateliers est réduite mais les expositions tournent toujours en France et dans le monde entier. Elles reçoivent un accueil important à Copenhague, y exposant plusieurs fois jusqu’en 2012, attirant même à elles la Cour du Danemark qui se passionne pour la tapisserie contemporaine. 

En 2008 Paulette Gaillard décède ; se rompt alors l'équilibre du plus de cinquante années de collaboration et cela signe l'arrêt de la production de nouveaux modèles.   
      
Fin 2016 la galerie d'exposition permanente d’Amboise ferme ses portes et les innombrables tapisseries regagnent le Château de Haute-Claire que Paule Bourron et Jacqueline Hureau habitent toujours.

Influences 
Autodidactes, elles apprennent le travail de tisserande par  l’essai, les lectures et la collaboration. Elles se font aider par les paysans locaux pour monter leur premier atelier à Luzillé dans le lieu- dit de « la Martinerie » d'où elles tireront le nom de leur collectif. Travaillant à six mains sur les ouvrages, elles débutent sans carton (modèle) et font évoluer le motifs en concertations.

Elles sont assez tôt repérées par l’entourage d'André Malraux ; en témoignent la préface et l'introduction d’expositions de Louise de Vilmorin en 1962. L'année suivante l'écrivain et académicien André Maurois dira des productions de l’Atelier qu’elles sont où  

Leur inspiration empruntent à différents symboles, mythologies et confessions pour produire des modèles originaux nourris par la lecture et le rêve. Dans les années 1960, elles croisent les cercles de théosophie et vont écouter Jiddu Krishnamurti en conférence à Paris. Elles y feront la découverte de Kabîr, ce tisserand indien, poète et philosophe du . Elles lui consacreront plusieurs livres illustrés et proposeront de nombreuses interprétations ou illustrations des poèmes de Kabir.

Apprenant sans maître ni « voyage initiatique » à l’étranger, elles forment dans la méditation et la communion leur message singulier.

Grandes lectrices, elles se passionnent pour les écrits mystiques, les essais philosophiques mais aussi la science-fiction. Gilbert Buron, homme politique, se souviendra dans son autobiographie de ces

Expositions et réalisations 

1956 – Tours - Galerie Étienne Monnier

1959 – Paris -  Maison des beaux arts

1961 – Paris - Maison des beaux arts

1961 – Paris - “Prix Vocation”  Fondation Bleustein-Blanchet

1962 – Paris – Galerie Paul Ambroise (Introduction par Louise de Vilmorin)

1965 – Paris – Galerie Paul Ambroise (Introduction par André Maurois)

1968 – Paris – Galerie “ Porte Ouverte “

1969 – Bruxelles – Galerie “ l’Angle Aigu” 

1969 – Lyon – Galerie le “Nombre d’or” 

1969 – Tours –  Galerie la “Navette”

1970 – Toulouse – Galerie le “Biblion”

1970 – Poitiers – Galerie les “Colonnes”

1971 – Paris – Galerie “Katia Granoff”

1972 – Tours – Galerie la “Navette”

1972 – Reims – Exposition de tapisserie contemporaine à “Maison de la Culture”

1972 – Lyon – Galerie le “Nombre d’or”

1973 – Braux – Centre culturel Franco-Allemand

1973 – Vaison la Romaine – Galerie du “Vieux Marché”

1973 – Toulouse – Galerie le “Biblion”

1975 – Toulouse – Galerie le “Biblion”

1978 – Lyon – Galerie le “Nombre d’or”

1980 – Vaison la Romaine – Galerie du “Vieux Marché”

1981 – Paris – Galerie “Drouant-David” 

1981 – Montbrison – Centre culturel des Pénitents 

1981 – Bordeaux – Galerie “Georges Nakache” 

1981 – Aurillac – Galerie “Artco” 

1981 – Le Cap (Afrique du Sud) – Galerie internationale - Prix régional des métiers d’art 

1982 – Bruxelles – Galerie “ l’Angle Aigu” 

1982 – Joué-lès-Tours –  Fresque de  au collège de La Vallée Violette 

1984 – Tours –  Galerie la “Passerelle”

1984 – Paris – Galerie du “Puits de l’Orme”

1984 – Nice – Galerie "Anne-Marie Rey”

1984 – Aurillac – Galerie “Artco”

1984 – Vaison la Romaine – Galerie du “Vieux Marché”

1985 – Avignon – Galerie "L'Échappée Belle” 

1985 – Lyon – Galerie “Le Carré Saint Jean” 

1985 – Saint-Malo – Palais du Grand Large 

1985 – Issoudun – Musée Saint Roch  

1985 – Tours – Galerie Saint Martin 

1985 – Amboise – Galerie de la Martinerie 

1986 – Audierne – Église St Raymond

1986 – Marseille – Maison des Arts

1986 – Sydney (Australie)

1986 – Adelaide (Australie)

1986 – Paris – Galerie “Katia Granoff”

1986 – Blois – Galerie de “La Marge”

1986 – Paris – Galerie “Katia Granoff”

1986 – Munster (Allemagne) – Galerie “Gripekoven”

1987 – Kyoto (Japon)

1987 – Munich (Allemagne) - Galerie “Gripekoven”

1988 – Budapest (Hongrie)  – Galerie Nationale “du Vigado” 

1988 – Amsterdam (Pays-Bas) – Galerie “Rosa Spieer“ 

1989 – Issoudun – Musée Saint Roch

1990 – Montréal (Canada) – Salon des Métiers d’Art

1991 – New York (États-Unis) – Art Expo

1991 – Los Angeles (États-Unis) – Art Expo

1992 – Genève (Suisse) – Europ ART

1992 – Genève (Suisse) – Galerie du Théâtre

1992 – Thalwil (Suisse) 

1992 – Saintes – Abbaye des Dames

1993 – Villandry – Château de Villandry

1993 – Orly - Galerie de l'Aéroport

1994 – Schwerte (Allemagne)

1994 – Cologne

1994 – Nuremberg

1997 – Issoudun – Musée Saint Roch

1998 – Audierne – Église St Raymond

1999 – Vienne (Autriche) – Cathédrale Saint-Étienne

2000 – Copenhague (Danemark) – Galerie “Soli Madsen” 

2001 – Montbron – Château médiéval

2007 – Montmorillon 

2008 – Copenhague (Danemark) – Galerie “Soli Madsen” 

2008 – Fondettes – La “Grange des Dîmes”

2010 – Copenhague (Danemark) – Galerie “Soli Madsen” 

2010 – Tours - Librairie “La Boîte à Livre”

2011 – Copenhague (Danemark) – Galerie “Soli Madsen”   

2011 – Joué-lès-Tours – La "Médiathèque"  

2016 – Saint-Silvain-Bellegarde – Culture Creuse Horizon 

2018 – Saint Pierre des Corps – Galerie Emmanuel Chabrier 

2022 –  Tours – Hôtel Gouïn

Notes et références 

Collectif d'artistes français
Tapissier